

Дьюївілл — місто, штат Юта
 Дьюївілл — переписна місцевість, штат Техас